Nanacalathis är ett släkte av armfotingar. Nanacalathis ingår i familjen Chlidonophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Armfotingar
Nanacalathis